Dwie miejscowości w Polsce:
 Sobieska Wola Pierwsza
 Sobieska Wola Druga

Linki zewnętrzne